Кубок Южной Америки по футболу среди женщин 1998 () — 3-й розыгрыш женского Кубка Южной Америки, состоявшийся с 1 по 15 марта 1998 года в Мар-дель-Плата, Аргентина. 

Первый турнир, в котором приняли участие сборные всех десяти стран, входящих в КОНМЕБОЛ. Победителем третий раз стала сборная Бразилии, получившая право представлять Южную Америку на чемпионате мира. Сборная Аргентины получила право принять участие в межзональных стыковых матчах со сборной Мексики.

Стадион 

Все матчи турнира состоялись на стадионе «Хосе Мария Минелья», вмещающем 35 354 зрителя.

Судьи 
Игры турнира обслуживались следующими арбитрами:
  Клаудио Мартин
  Эдгар Солис
  Марта Торо
  Оливер Виера
  Рубен Сельман
  Рафаэль Харрин

Результаты

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты матчей на rsssf.com

1998 год в женском футболе
1998 год в Южной Америке
Кубок Южной Америки по футболу среди женщин